Le terme Beaumesnil peut se référer à:

Personnalités 
 Mademoiselle Beaumesnil (1748-1813), chanteuse d'opéra et compositrice française
 Pierre Beaumesnil, comédien, voyageur, dessinateur et archéologue du

Toponyme

Canada 
Lac Beaumesnil, un plan d'eau douce de la municipalité de Rémigny, dans la MRC du Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, dans la province de Québec.

France 
 Beaumesnil, commune française du Calvados
 Beaumesnil, ancienne commune française de l'Eure